San en tant que mot :
 San, un peuple africain , autrefois connu sous le nom de Bochimans, vivant en Afrique du Sud et au Botswana, dans le désert du Kalahari,
 San, une ancienne lettre grecque,
 San, une lettre de l'alphabet géorgien.
 San, un personnage du film d'animation Princesse Mononoké de Hayao Miyazaki,
 San (abréviation de ), un personnage de la bande dessinée Viz,
 San, un album du groupe musical japonais High and Mighty Color,
 En japonais,  est un suffixe qui s'utilise pour désigner poliment une personne. Voir l'article sur la dénomination d'une personne en japonais.

San en tant que toponyme :
 San ou santo, un mot espagnol pour saint, comme dans San Francisco () et San Diego ; San est utilisé comme titre seulement, alors que  est l'emploi normal (comme dans «él es un santo» ou "c'est un saint") ou un titre (comme ) ;
 San, une ville du Mali,
 San, une rivière du sud-est de la Pologne,
 San, une commune rurale du département Pompoï au Burkina Faso,
 San, une ville du Japon,

SAN en tant qu'acronyme :
 SAN (de l'anglais Storage Area Network), un type de réseau de stockage informatique,
 Subject Alternative Name, une extension pour les certificats X.509.
 Styrène acrylonitrile,
 Syndicat d'agglomération nouvelle,
 Société aéronautique normande,
 
 Standard Algebraic Notation, une notation des coups du jeu d'échecs similaire à la notation algébrique,
 Service des automobiles et de la navigation, en Suisse
 Syndrome alimentaire nocturne, caractérisé par une anorexie matinale, une hyperphagie vespérale et nocturne et une insomnie

san en tant que code :
 le sanscrit (ancienne langue parlée en Inde) selon la norme ISO 639 des codes de langues.

Voir aussi 
 San-X
 San San

Homonymie d'acronyme